

Geografia
 Pantana (Viggianello) frazione del comune di Viggianello in provincia di Potenza
 Pantana (Sangineto) frazione del comune di Sangineto in provincia di Cosenza
 Pantana (Pergola) frazione del comune di Pergola in provincia di Pesaro Urbino
 Pantana (Sassoferrato) frazione del comune di Sassoferrato in provincia di Ancona
 Pantana (Rocca Sinibalda) frazione del comune di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti
 Pantana (Castelnuovo Cilento) frazione del comune di Castelnuovo Cilento in provincia di Salerno

Altro
 Pantana, uccello